Елизавета Габсбург (, ; ) — королева Речи Посполитой из рода Габсбургов, супруга короля Сигизмунда II Августа.

Биография 
Елизавета Австрийская была дочерью императора Священной Римской империи Фердинанда I и его супруги, Анны Богемской. Уже вскоре после своего рождения Елизавета была обещана в жёны королю Польши, Сигизмунду II Августу. Свадьба их состоялась 5 мая 1543 года, когда невесте было всего 16 лет.

Приехав в Польшу, Елизавета оказалась втянутой в борьбу сторонников и противников сближения с Габсбургами при польском дворе. Неприязненные отношения у неё сложились со своей свекровью, Боной Сфорца, а позднее и супруг стал избегать её близости — предположительно потому, что Елизавета страдала эпилепсией.

Ожидаемое в Вене и Кракове в связи с этим бракосочетанием сближение между державами Габсбургов и Ягеллонов не произошло. Отношение к австрийской принцессе при польском дворе было исключительно недружелюбным. Осенью 1544 года Елизавета вместе с королём выезжает в Литву. Незадолго до своего 19-летия она скончалась. Детей в этом браке не было; впоследствии Сигизмунд II Август ещё дважды женился, однако умер, так и не оставив после себя законного наследника. В 1553—1572 годы женой Сигизмунда II Августа была сестра Елизаветы, Екатерина Габсбург.

Предки

Примечания

Литература 
 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Elisabeth von Oesterreich (1526—1545). Nr. 70. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Bd 6. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1856—1891

Ягеллоны
Королевы Польши
Великие княгини литовские
Умершие от эпилепсии